Herngren ist der Familienname von:

 Felix Herngren (* 1967), schwedischer Regisseur, Schauspieler und Autor
 Måns Herngren (* 1965), schwedischer Regisseur, Schauspieler und Autor